Павли́цкий () — польская фамилия.

Известные носители 
 Павлицкий, Белаш — венгерский футболист.
 Павлицкий, Михал (1932—2000) — польский актёр.
 Павлицкий, Стефан — польский философ.
 Павлицкий, Энтони (род. 1983) — польский актёр.

Вымышленные персонажи 
 Доктор Павлицкий — персонаж романа «Знахарь» (1937) польского писателя Тадеуша Доленги-Мостовича и двух снятых по нему одноимённых польских фильмов: «Знахарь» (1937) в исполнении Тадеуша Фиевского и «Знахарь» (1982) в исполнении Анджея Копичиньского.
 Гавел Павлицкий — один из двух главных героев польской кинокомедии «Павел и Гавел» (1938) в исполнении Адольфа Дымши.
 Францишек Павлицкий — персонаж польского фильма «Пепел и алмаз» (1958) в исполнении Виктора Гротовича.

Топоним 
 Павлицкий — посёлок, Дубенский район, Тульская область, Россия.